Кубок Европы по пляжному футболу 2003 — пятый розыгрыш кубка Европы по пляжному футболу. Розыгрыш прошёл в Льеже с 18 апреля по 20 апреля 2003 года. В турнире приняли участие восемь сборных. Победу одержала сборная команда Португалии.

Участники 
  Австрия
  Бельгия
  Германия
  Испания
  Италия
  Португалия
  Франция
  Швейцария

Результаты

1/4 финала

Матчи за 5 — 8 места

1/2 финала

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки 
 RSSSF Архив

2003
Международные спортивные соревнования в Льеже
Спорт в Бельгии в 2003 году
Апрель 2003 года
Пляжный футбол в Бельгии